Kurtzer ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Kurtzer (1925–2014), US-amerikanischer Jazz- und Orchestermusiker
 Edda Blanck-Kurtzer (1944–2010), deutsche Prostituierte und Original der Trash-Kultur, siehe Molly Luft